François-Amédée Milliet de Challes et d’Arvillars, marquis de Challes, seigneur de La Poepe, né le  et mort le , à Moûtiers, est un prélat de l'église catholique savoyarde, archevêque-comte de Tarentaise et prince du Saint-Empire, issu de la famille Milliet.

Biographie

Origines 
François-Amédée Milliet de Challes et d’Arvillars est né le . Il est le fils d’Hector Millet de Challes d'Arvillars († 1642), successeur de Antoine Favre à la présidence du Sénat de Savoie et commandant général du duché de Savoie depuis  et de Magdeleine de Montchenu († 1651), fille de François de Ternier, baron de Montchenu.

Il a douze frères et sœurs. Parmi eux, on peut retenir le mathématicien, Claude François Milliet de Challes (1621-1678).

Épiscopat 

Après des études à Paris en droit civil et canon, il obtient à son retour une place de sénateur au Sénat de Savoie, le . Le duc Charles-Emmanuel II de Savoie le nomme, le , archevêque de Tarentaise.

Il fait reconstruire la cathédrale de Moûtiers et sacre  dans la province de Tarentaise. Il fonde le séminaire de Moûtiers en 1675

Il est fait, par patentes du , premier président de la Chambre des Comptes et gouverneur intérimaire du duché de Savoie, postes qu'il occupa jusqu'en 1680, durant la régence de Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie. 

François-Amédée Milliet de Challes et d’Arvillars meurt à Moûtiers à l'âge de 80 ans, le , année au cours de laquelle le duché de Savoie est occupé par les troupes espagnoles.

Le siège est  au lendemain de sa mort jusqu'en . François-Amédée Milliet d’Arvillars, son neveu, est confirmé le .

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 
 .

Articles connexes 
 Famille Milliet
 Château de Buisson-Rond
 Diocèse de Tarentaise
 Histoire de la Savoie de 1416 à 1792

Liens externes 
 
 .

François-Amédée
Archevêque de Tarentaise
Membre du Sénat de Savoie
Naissance en septembre 1623
Naissance à Chambéry
Décès en mai 1703
Décès à 79 ans